Arne Winther – calciatore norvegese 
 Christian Winther – calciatore danese
 Ellen Winther – cantante danese
 Frederik Winther – poeta danese
 Hans Thøger Winther – pioniere della fotografia norvegese
 Helle Winther – attore svedese
 Ludwig Franz Alexander Winther – patologo e oculista tedesco
 Kasper Winther Jørgensen – canottiere danese